Син-тянь ( — «бедствие/наказание, кара небесам») — божественный великан в древнекитайской мифологии. В седьмой главе «Шань хай цзин» («Книги гор и морей») повествуется о его борьбе с небесным императором Хуан-ди, которая закончилась поражением Син-тяня. Отрубленную голову врага Хуан-ди закопал у горы Чанъян-шань. Но обезглавленный Син-тянь не сдался, сотворив рот из своего пупа, глаза из сосцов, и, вооружившись щитом и топором (или копьём), он принялся исполнять воинственный танец, желая продолжить борьбу.

Син-тянь в классической китайской литературе 
Помимо «Книги гор и морей», образ Син-тяня также встречается в поэме Тао Юаньмина (367—427 гг.).

В повести Лу-ши, составленной Ло Ми (Luo Mi), Син-тянь описывается как министр «огненного императора» Янь-ди, который сочинил для крестьян мелодии, исполняемые во время пахоты и сбора урожая. Однако написание имени Син-тяня имеет здесь некоторое отличие в форме иероглифа Син, поэтому неясно, идентичен ли он великану из мифологии или оба представляют собой разных персонажей.

Описание на гадательных костях 
Согласно старинным надписям на гадательных костях (XIV—XI вв. до н. э), первоначально, в давние времена, великан Син-тянь, который в ту пору не имел имени, был последователем Янь-ди. После победы Желтого императора над Янь-ди в битве Бань-цюань, Син-тянь последовал за своим хозяином в изгнание на юг страны.

Впоследствии, когда Жёлтый император победил и казнил великана Чи Ю, Син-тянь вышел с топором и щитом против победителя. Он прорвался к южным воротам Небесного Двора и бросил вызов Жёлтому Императору, вызывая того на поединок. Завязался свирепый бой: меч Императора против топора Великана. Бились они на всём протяжении пути, ведущего с небес на гору Чанъян-шань (). Там применил Жёлтый император хитрую уловку, которая отвлекла внимание его могучего противника, в этот миг бросился вперёд, одним ударом обезглавив Син-тяня, чья голова покатилась к подножию горы, издавая громогласный рёв.

Вместо того, чтобы умереть, Син-тянь стал искать свою голову на ощупь. В ответ Жёлтый император рассёк гору своим мечом, и голова укатилась в образовавшуюся расселину, а гора сомкнулась. Тогда Син-тянь прекратил бесплодные поиски, и вместо этого попытался использовать свои соски вместо глаз, которыми, однако, не мог видеть, а пупок вместо рта, не способного, однако, открываться. Также он начал дико плясать, что привело к поговорке «刑天舞干戚，猛志固常在». После этих событий безголовый великан и получил своё имя, которое означает «Тот, чья голова была отрублена».

Символизм 
Син-тянь символизирует неукротимый дух, который никогда не сдаётся и сохраняет волю к сопротивлению, независимо от того, какие могут впереди ожидать неприятности и несчастья.

Этимология 
Китайский исследователь Юань Кэ предположил, что в имени Син-тяня на древних гадальных костях и бронзовых сосудах используется начертание знака «тянь» — «небо», в древней форме он напоминает рисунок человечка, имеющего большую голову. Исходя из этого, полный буквальный перевод имени «Син-тянь» будет означать «покаранное (или „наказанное“) небо».

Примечания

Ссылки 
  Myths of Ancient China, ISBN 9971-985-00-4, Asiapac Books & Educational Aids (S) Pte Ltd

Китайская мифология
Великаны